Porbeck ist der Familienname folgender Personen:

 August von Asbrand-Porbeck (1811–1863), deutscher Verwaltungsbeamter
 Friedrich von Porbeck (1802–1867), badischer Generalleutnant 
 Georg von Porbeck (1766–1837), deutscher Beamter, Jurist und Gymnasialprofessor
 Heinrich von Porbeck (1771–1809), badischer Generalmajor und Militärschriftsteller
 Otto von Porbeck (1764–1841), deutscher kurhessischer Beamter und Politiker